Gouveia, comune brasiliano del Minas Gerais
Gouveia, comune portoghese del Distretto di Guarda